Kohl steht für:

 Kohl, die Pflanzengattung Brassica, insbesondere
 die Art Gemüsekohl und
 die Zuchtform Kopfkohl
  die österreichische Bezeichnung für Wirsing
 Kohl (Familienname), ein deutscher Familienname – bekannte Namensträger siehe dort
 Kajal, schwarze Augenschminke
 Kohl & Gates Motor Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Kohl steht für folgende geografische Objekte:

 Kohl Center, Mehrzweckhalle in Madison, Wisconsin, USA
 Kohl-Plateau, Hochebene auf der Insel Südgeorgien

Siehe auch:
 Kohl’s, Einzelhandelsunternehmen in den Vereinigten Staaten
 Coal
 Cohl
 Cole
 Koel
 Khol
 Kol
 Kool
 Köhl
 Kohls